Фрёлер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрёлер, Йоханн () — австрийский футболист, нападающий.
 Фрёлер, Самуэль (, род. 1957) — шведский актёр и певец.